Ада (умерла в 326 до н. э.) — дочь Гекатомна. Правила Карией в течение двух периодов.

Биография 
Ада состояла в браке со своим братом Идриеем. После смерти мужа по карийскому обычаю власть перешла к Аде. Так в 344 году до н. э. она впервые получила власть над Карией в качестве сатрапа персидской империи Ахеменидов.

В 340 году до н. э. от власти в Галикарнасе её отстранил младший брат Пиксодар. Ада удаляется в сохранивший ей верность город Алинда.

После смерти Пиксодара в 334 году до н. э. власть перешла к его зятю — Оронтобату. В это время в Карию вторгся Александр Македонский, и Ада, по свидетельству Арриана, приветствовала его: «Когда Александр вторгся в Карию, она вышла ему навстречу, сдала ему Алинды и сказала, что он для неё как сын».

После взятия Галикарнаса Александр возвратил Аде управление всей Карией. Второй период правления продлился, по всей вероятности, уже до её смерти в 326 году до н. э.

Останки «карийской принцессы» 
В 1989 году в окрестностях Бодрума, ныне расположенного на месте древнего Галикарнаса, был найден саркофаг с останками знатной женщины. Есть предположение, что останки принадлежат Аде. В настоящее время эти находки экспонируются в музее, расположенном в Бодруме в Замке Святого Петра.

Примечания

Литература 

Гекатомниды
Правители Карии
Правители Азии IV века до н. э.